Az olasz meló, eredeti címe The Italian Job, alternatív címe Az olasz munka, 1969-es brit bűnügyi kalandfilm, rendezte Peter Collinson, főszereplő Michael Caine
 Az olasz meló, eredeti címe The Italian Job, 2003-as amerikai film, az 1969-es remake-je, rendezte F. Gary Gray, főszereplő Mark Wahlberg 

Lásd még
 Az olasz meló, eredeti neve The Italian Job, évenkénti jótékony célú autós rendezvény 
 Italian Job, olasz televíziós sorozat (2009)